Sezon (2009) był 65. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 14 marca 2009 i trwały do 1 listopada 2009. Tytułu nie obroniła drużyna Stabæk IF. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Rade Prica, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie

1. runda 
 6 listopada 2009Fredrikstad FK – Sarpsborg FK 0-2
 6 listopada 2009Kongsvinger IL – Sogndal Fotball 3-1

2. runda 
 9 listopada 2009Sarpsborg FK – Kongsvinger IL 3-2
 12 listopada 2009Kongsvinger IL – Sarpsborg FK 3-1

Zespół Kongsvinger IL awansował do I ligi.

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2009 w piłce nożnej
2009 w Norwegii